Carl Reid peut désigner :
 Carl Reid (1877-1957), rugbyman irlandais ;
 Carl Benton Reid (1893-1973), acteur américain ;
 Carl Reid, prélat anglican canadien converti au catholicisme.